Cieplice (Subkarpaten), is een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Przeworski. 
 Cieplice Śląskie-Zdrój, is een stadsdeel van de stad Jelenia Góra in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Uzdrowisko Cieplice, is een kuuroord in Cieplice Śląskie-Zdrój.